Грицук Василь Васильович (нар. 1987) — український футболіст, півзахисник клубу «Полісся».
Грицук Надія Іванівна — українська радянська діячка, новатор виробництва, рафінер, апаратниця Вінницького олієжирового комбінату, депутат Верховної Ради УРСР 7-го скликання.